Појам Цртица може да се односи на:

 Црта (знак), интерпукцијски знак
 Цртица, краће књижевно дело